Ludioschema — род жуков-щелкунов из подсемейства Melanotinae, являющийся близким родственником подсемейству Elateridae, но имеет чёткое отличие в его полукруглой выемкой на каждом заднем углу переднеспинки.

Список видов 
Некоторые виды:
 Ludioschema akashii (Ohira, 1969)
 Ludioschema apayao (Kishii, 1993)
 Ludioschema atkinsoni (Candeze, 1878)
 Ludioschema cyaneum (Candeze, 1863)
 Ludioschema delauneyi (Fleutiaux, 1887)
 Ludioschema dorsale (Candeze, 1878)
 Ludioschema emerichi Reitter, 1891
 Ludioschema marginicolle (Miwa, 1928)
 Ludioschema massiei (Fleutiaux, 1939)
 Ludioschema minor (Fleutiaux, 1903)
 Ludioschema nigripenne (Fleutiaux, 1895)
 Ludioschema obscuripes (Gyllenhal, 1817)
 Ludioschema okinawense (Miwa, 1927)
 Ludioschema opacipenne (Kishii, 1993)
 Ludioschema paladum (Fleutiaux, 1939)
 Ludioschema simulator (Candeze, 1897)
 Ludioschema sulcicolis (Candeze, 1878)
 Ludioschema suturale suturale (Candeze, 1863)
 Ludioschema taikozanum (Miwa, 1928)
 Ludioschema vittiger (Heyden, 1887)
 Ludioschema yushiroi Suzuki, 1999

Примечания 

Щелкуны
Роды жесткокрылых